Гран-при Австралии 1993 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Аделаида в Австралии. Соревнования состоялись 7 ноября 1993 года.

Это Гран-при стало последним в карьере Алена Проста. Победа на Гран-при Австралии стала последней в карьере Айртона Сенны. Также, после этого Гран-при Формулу-1 покинул Риккардо Патрезе, установив рекорд по количеству участий в Гран-при.

Гонка 

|}

 Юкио Катаяма стартовал с конца стартового поля
 Последняя гонка в карьере Риккардо Патрезе, Дерека Уорика, Тосио Судзуки и Алена Проста.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии